Jméno a příjmení Radko Tásler má více nositelů:
 Radko Tásler (geolog) (1925–2003) – český geolog, odborník na permokarbon
 Radko Tásler (speleolog) (* 1956) – český speleolog